Булатников — фамилия; имеет женскую форму Булатникова.

 Известные носители 
 Булатников, Владимир Леонидович (в монашестве Сергий; род. 1950) — епископ Русской Православной Церкви, епископ Великолукский и Невельский.
 Булатников, Иван Сергеевич — самый молодой российский мэр в селе Юголок, занял пост в 21 год.
 Булатников, Павел Олегович (род. 1972) — бывший вокалист и перкуссионист минской группы «Ляпис Трубецкой». См. также 
 Булатниково

 Примечания